|-
| 134101 - || || 15 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134102 - || || 15 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134103 - || || 15 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134104 - || || 13 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134105 - || || 14 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134106 - || || 13 de desembre, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 134107 - || || 14 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134108 - || || 14 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134109 - || || 14 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134110 - || || 15 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134111 - || || 15 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134112 - || || 9 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134113 - || || 12 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134114 - || || 15 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134115 - || || 15 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134116 - || || 16 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134117 - || || 19 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134118 - || || 18 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134119 - || || 18 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134120 - || || 18 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134121 - || || 16 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134122 - || || 20 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134123 - || || 20 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134124 Subirachs || 2005 AM || 2 de gener, 2005 || Begues || Begues
|-
| 134125 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134126 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134127 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134128 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134129 - || || 7 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134130 - || || 3 de gener, 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 134131 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134132 - || || 6 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134133 - || || 7 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134134 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134135 - || || 7 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134136 - || || 8 de gener, 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 134137 - || || 8 de gener, 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 134138 - || || 9 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134139 - || || 11 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134140 - || || 11 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134141 - || || 13 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134142 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134143 - || || 15 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134144 - || || 11 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134145 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134146 - || || 13 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134147 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134148 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134149 - || || 15 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134150 - || || 15 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134151 - || || 15 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134152 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134153 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134154 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134155 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134156 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134157 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134158 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134159 - || 2005 BP || 16 de gener, 2005 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 134160 - || || 16 de gener, 2005 || Uccle || Uccle
|-
| 134161 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134162 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134163 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134164 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134165 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134166 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134167 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134168 - || || 16 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134169 - || || 17 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134170 - || || 17 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134171 - || || 18 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134172 - || || 19 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134173 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134174 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134175 - || || 1 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134176 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134177 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134178 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134179 - || || 3 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134180 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134181 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134182 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134183 - || || 2 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134184 - || || 4 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134185 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134186 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134187 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134188 - || || 3 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134189 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134190 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134191 - || || 2 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134192 - || || 9 de febrer, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134193 - || || 2 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134194 - || || 8 de febrer, 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 134195 - || || 9 de febrer, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134196 - || 2005 DW || 28 de febrer, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134197 - || 2005 EP || 1 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134198 - || || 1 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134199 - || || 2 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134200 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
4